Бестензее () — громада в Німеччині, розташована в землі Бранденбург. Входить до складу району Даме-Шпреевальд.

Площа — 37,79 км2. Населення становить  ос. (станом на ).

Демографія

Галерея

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт  

Громади Бранденбургу